Ел Каскарон има више значења:

 Ел Каскарон (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Каскарон (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Каскарон, Ла Месита (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику